Джон Кук:
 Кук, Джон (1608—1660) — английский юрист, генеральный солиситор Англии и Уэльса (1649—1650).
 Кук, Джон (… — после 1754) — шотландский врач, хирург в русском посольстве в Персию.
 Кук, Джон Уильям (1920—1968) — аргентинский политик, депутат Национального конгресса.
 Кук, Джон (1830—1886) — американский романист.
 Кук, Джон (1905—1986) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион в толкании ядра.
 Кук, Джон (1937—2005) — американский гребец.